Östsynnerstbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Östsynnerstbådan, Malax, Österbotten, 
 Östsynnerstbådan, Korsnäs, Österbotten,

Se även
Östsynnerstgrund